Костя́ев — фамилия. Известные носители:

 Костяев, Александр Иванович (род. 1946) — учёный в области экономики и планирования АПК, академик РАСХН (впоследствии — РАН).
 Костяев, Дмитрий Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 Костяев, Северьян Иванович (1921—1989) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 Костяев, Фёдор Васильевич (1878—1925) — русский и советский военачальник.